Успенський провулок — назва окремих провулків в Україні.

 Успенський провулок — провулок в Житомирі.
 Успенський провулок — провулок в Херсоні.